Slivka ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Slivka (1929–2002), slowakischer Filmemacher
 Vykintas Slivka (* 1995), litauischer Fußballspieler